Tomești (Harghita) ;
 Tomești (Hunedoara) ;
 Tomești (Iași) ;
 Tomești (Timiș) ;